MQI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quincy (Stati Uniti)